Kevin Stone (boogschutter) (1961), Amerikaans boogschutter
 Kevin Stone (golfer) (1966), Zuid-Afrikaans golfer